Эндрю Расселл:
 Расселл, Эндрю (1808—1867) — австралийский политик. Мэр Мельбурна.
 Расселл, Эндрю (1812—1900) — офицер британской армии. Новозеландский политик.
 Расселл, Эндрю (1829—1902) — американский фотограф.
 сэр Расселл, Эндрю Гамильтон (1868—1960) — новозеландский генерал времён Первой Мировой войны.
 Расселл, Эндрю (род. 1983) — австралийский спортсмен-гребец.
 Расселл, Эндрю (род. 1984) — австралийский бейсболист.
 См. также 
 Расселл, Энди